«Квара Юнайтед» — нигерийский футбольный клуб, базирующийся в Илорине. Он играет во Втором дивизионе Нигерии (Национальная лига), вылетев  в 2013 году из нигерийской Премьер-лиги. Домашним стадионом команды является «Квара Стейт», но клуб играл некоторые матчи сезона 2010/11 в Оффе и Абеокуте, поскольку стадион проходил реконструкцию. Исполняющим обязанности председателя клуба является Алхаджи Закари Мохаммед, начальник специального помощника по спорту Квары.

История 
  
Клуб был основан под названием «Квара Уотер Корпорейшн» в 1974 году. Это изначально был клуб штатных сотрудников Корпорации по водным ресурсам. Показывая хорошие результаты и привлекая молодые таланты, клуб постепенно развивался, и в 1979 году команда была заявлена во втором дивизионе Национальной лиги наряду с «Фёрст Банк». В том же году клуб добрался до финала Кубка футбольной ассоциации (или Кубка Вызова), где проиграл бенинскому «Бендел Иншурэнс» со счётом 2:1. В 1985 году в связи с изменением названия материнской корпорации на Подсобный совет Квары клуб сменил своё название на «Квара Утилити Бомберс оф Илорин». В конце сезона клуб был понижен в классе до Третьего дивизиона. После отказа материнской корпорации от финансирования команды в 1990 году клуб сменил своё название на «Квара Бомберс оф Илорин». Из-за начавшихся финансовых трудностей в 1996 году команда вылета в Третий дивизион. Новые владельцы во главе с полковником Пером Асумом Огаром приобрели клуб в марте 1997 года и заявили его во Второй дивизион. Огар переименовал клуб в «Квара Юнайтед оф Илорин».
   
Клуб занял третье место в Супер плей-офф четырёх 2006 после «Оушен Бойс» и «Насарава Юнайтед» и получил право на участие в Кубке Конфедерации КАФ 2007 года. Тренерский штаб в сезоне 2006/07 пополнился шведами Роджером Пальмгреном и Йоханом Эрикссоном (сыном бывшего тренера Англии и Мексики, Свеном-Ёраном Эрикссоном). В связи с кончиной главного тренера Кафару Алаби 8 января 2008 года командой некоторое время управляли бывшие футболисты «Квара Юнайтед»: Тойин Айинла, Тунде Санни и Алию Музамбилу (тренер вратарей). Клуб вылетел из Премьер-лиги в последний день сезона 2007/08 из-за худшей разницы мячей. Команда вернулась в элиту в следующем году, выиграв Второй дивизион.
   
Команда подписала контракт с инвестиционным консультантом «Goldenwing33 Nigeria Limited» во главе с Олайиде Фашикуном, бывшим нигерийским футболистом и бывшим заместителем главного редактора по спорту газеты «Thisday». Инвестиционный консультант организовал двухлетнюю программу приватизации и участия частного сектора в финансировании клуба. Болельщики клуба имеют одну из худших репутаций в Нигерии, о чём свидетельствует случай избиения судей после безголевой ничьи в 2008 году.
  
Клуб содержит кварскую футбольную академию в Илорине.

Бывшие названия 
 1974—1985: «Квара Уотер Корпорейшн»
 1985—1990: «Квара Утилити Бомберс оф Илорин»
 1990—1997: «Квара Бомберс оф Илорин»
 1997—: «Квара Юнайтед оф Илорин»

Примечания

Ссылки 
 Official Site

Футбольные клубы Нигерии